Нина Петровна Данилова () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ второго и пятого созыва (2007—2011).

Биография

Депутат госдумы 
Избиралась депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатом Государственной Думы второго созыва, краевого Совета народных депутатов.

20 июля 2011 года вновь стала депутатом ГД (на этот раз пятого созыва), получив освободившийся мандат Алексея Багарякова, который покинул Думу в качестве депутата КПРФ от Алтайского края и перешел на работу в Свердловскую администрацию заместителем губернатора.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов